De Marathon Rotterdam 1991 werd gelopen op zondag 21 april 1991. Het was de elfde editie van deze marathon. De hoofdsponsor van het evenement was Canon.

De Australiër Rob de Castella was bij de mannen het snelst en finishte in 2:09.42. De Nederlandse Joke Kleijweg was de beste van alle vrouwen. Zij realiseerde een eindtijd van 2:34.18.Het evenement deed tevens dienst als Nederlands kampioenschap op de marathon. De nationale titels werden gewonnen door Bert van Vlaanderen en Joke Kleijweg.

De haas Ahmed Saleh uit Djibouti struikelde drie passen na het startschot en bezeerde hierbij zijn hand. Hij werd naar het ziekenhuis vervoerd. Jos Hermens pleitte ervoor, dat hij ondanks het niet volbrengen van de wedstrijd toch het gehele startgeld zou krijgen.

In totaal finishten 6859 marathonlopers deze wedstrijd.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen 

1991
Rotterdam